Ebb nebo EBB může znamenat:

 Ebb – kosmická sonda Grail A mise Gravity Recovery and Interior Laboratory
 Nitzer Ebb – britská hudební skupina

příjmení osob
 Fred Ebb (1928–2004) – americký textař
 Karl Ebb (1896–1988) – finský atlet a automobilový závodník
 Zoetica Ebb – rusko-americký fotograf

zkratka EBB
 Mezinárodní letiště Entebbe – kód IATA pro letiště v Ugandě
 Elizabeth Barrettová-Browningová (1806–1861) – anglická básnířka (někdy používala iniciály)